German Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 German Bank (Evansville, Indiana), NRHP-ID 82000097
 German Bank (Dubuque, Iowa), NRHP-ID 78001216